Изворово () — село в Болгарии. Находится в Тырговиштской области, входит в общину Антоново. Население составляет 428 человек (2022).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Изворово, в состав которого входит Изворово, должность кмета (старосты) исполняет Васил Русев Стоянов (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Антоново — Танер Мехмед Али (ДПС) по результатам выборов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения
 Село Изворово\\bg.guide-bulgaria.com

Сёла Тырговиштской области